Het seizoen 2011-12 van de Beker van België in het voetbal begon met de loting van de eerste ronde op 27 juni 2011. De eerste speeldag ving aan op 31 juli en de finale werd op 24 maart 2012 gespeeld. Deze datum was uitzonderlijk vroeg en volgens de Belgische voetbalbond (KBVB) de enige mogelijkheid, en was te wijten aan het Europees kampioenschap dat op 8 juni van start gaat.

De club uit de Jupiler Pro League dreigden in het voorjaar van 2011 nog met een boycot omdat de Cofidis Cup verlieslatend zou zijn, maar zegden toch hun medewerking toe. Ze vervoegen de bekercompetitie zoals gebruikelijk vanaf de 1/16de finales.

Verloop 
De 1/8ste finales werden net als de voorgaande rondes in één wedstrijd beslist. De kwartfinales en halve finales werden gespeeld met een heen- en terugwedstrijd; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale werd in één wedstrijd op neutraal terrein gespeeld.

Laatste 16 
Dit schema toont de laatste 16 overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. Voor de kwartfinales werd er geloot op vrijdag 28 oktober 2011.

 Opmerking: het getal tussen haakjes duidt op het resultaat in de strafschoppenreeks

Wedstrijden
Na de clubnaam wordt tussen haakjes in Romeinse cijfers weergeven in welke klasse de ploeg speelt. Een P. voor het cijfer betekent dat het om een provinciale klasse gaat. Bij de eersteklassers op het eind wordt het cijfer weggelaten.

In de Belgische provincies worden provinciale bekertoernooien georganiseerd door de Provinciale Comités. Aan deze toernooien nemen clubs uit de provinciale reeksen deel. Afhankelijk van de organisatie in de provincie worden de clubs die het verst raken in deze bekertoernooien geselecteerd voor de echte nationale Beker van België. Deze clubs worden dan vaak nog aangevuld met de best gerangschikte eersteprovincialers.

1ste tot en met 5e ronde

1/16 finales

1/8 finales

Kwartfinales

Heen

Terug

Halve Finales

een

Terug

Finale 
Met KV Kortrijk en KSC Lokeren stonden er twee clubs tegenover elkaar die nog nooit de beker hadden veroverd. In tegenstelling tot Kortrijk was Lokeren wel al toe aan zijn tweede bekerfinale. In 1981 verloren de Waaslanders met 4-0 van Standard Luik.

Lokeren scoorde al na vier minuten, maar de kopbal van Hamdi Harbaoui werd terecht afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier later werd de wedstrijd ontsierd door een rode kaart voor Benjamin De Ceulaer. De aanvaller van Lokeren deelde na wat duw- en trekwerk in het strafschopgebied een lichte trap uit aan verdediger Brecht Capon, die theatraal tegen de grond ging. De lijnrechter merkte het incident op, waarna Jérôme Efong Nzolo de aanvaller van Lokeren met rood van het veld stuurde.

De uitsluiting van De Ceulaer kwam de wedstrijd niet ten goede. Lokeren gaf Kortrijk het initiatief, maar veel uitgespeelde doelkansen leverde dat niet op. Net na de rust was Ernest Nfor wel dicht bij de openingstreffer. Zijn gekraakt schot week af op Ibrahima Gueye en verraste bijna doelman Barry Boubacar Copa.

Uiteindelijk was het Lokeren dat het beslissende doelpunt maakte. Met nog iets meer dan tien minuten te spelen, dook opnieuw Harbaoui op voor doelman Darren Keet. De Lokerse spits wipte de bal beheerst in doel: 1-0. Coach Hein Vanhaezebrouck reageerde door de jonge Brecht Dejaeghere in te brengen, maar het team van trainer Peter Maes hield stand en veroverde zo voor het eerst in de geschiedenis de beker.

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 2011/12